Franz Hölzl ist der Name folgender Personen:

* Franz von Hölzl (1791–1850), österreichischer Librettist 
 Franz Hölzl (Orgelbauer) (auch Franz Hölzel; 1826–1874), österreichischer Orgelbauer 
 Franz Hölzl (Schachspieler) (* 1946), österreichischer Schachspieler 
 Franz Hölzl (Bürgermeister) (* 1955), Bürgermeister von Krems an der Donau
 Franz Hölzl (Architekt), deutscher Architekt und Denkmalpfleger 
 Franz Seraphin Hölzl (1808–1884), österreichischer Komponist, Chorleiter und Kirchenmusiker